Il y a eu différents sièges de Rhodes au cours de l'Histoire :

 le siège de 305 , épisode des Guerres des diadoques
 Conquête de Rhodes par les Hospitaliers  (1306-1310)
 le siège de 1480, opposant l'Empire ottoman aux Hospitaliers
 le siège de 1522, opposant l'Empire ottoman aux Hospitaliers

Batailles 
 Bataille navale de Rhodes en 44  pendant la guerre civile à Rome après l'assassinat de César
 Bataille de Rhodes en 1912 pendant la guerre italo-turque
 Bataille de Rhodes en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale

Opéra 
 The Siege of Rhodes

Siege
Rhodes
Bataille impliquant l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Rhodes